Булычи — название населённых пунктов.

Россия 
 Булычи — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Булычи — деревня в Чернском районе Тульской области.